Martens se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Eduard Carl von Martens
 Harald Martens
 Jochen Martens
 Koen Martens
 Martin Martens